Montpellier HSC (de l'acrònim en francès Hérault Sport Club), club de futbol amb seu a Montpeller (França)
 Motor HSC de Ford (del seu nom en anglès High Swirl Combustion), motor d'automòbil desenvolupat per Ford Motor Company
 Honda HSC (de l'acrònim en anglès Honda Sports Concept), prototip d'automòbil esportiu proposat per Honda
 Vaixell d'alta velocitat (del seu nom en anglès High Speed Craft), vaixell que assoleix velocitats grans i és usat per al transport de passatgers
 Hiperplàsia suprarenal congènita, malaltia congènita que afecta les glàndules suprarenals
 Cèl·lules mare hematopoètiques (del seu nom en anglès Hematopoietic Stem Cells), cèl·lules sanguínies que donen lloc a les altres cèl·lules sanguínies
 Cèl·lula estrellada hepàtica (del seu nom en anglès Hepatic Stellate Cell), un dels tipus de cèl·lules que conformen el fetge
 H.S.C. també són les sigles de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, congregació religiosa fundada a Ciempozuelos (Espanya)